Ahrn ist der Name oder Namensbestandteil folgender Objekte:

 Ahrn, das Ahrntal in Südtirol
 Ahrn, Alternativname von St. Johann, Dorf im Südtiroler Ahrntal
 Ahrn, Alternativname der Ahr, Fluss in Südtirol
 Ahrn (Gemeinde Leutasch), eine Rotte in der Gemeinde Leutasch, Tirol
 Naturpark Rieserferner-Ahrn, Naturpark in Südtirol